La Guinness Premiership 2005/06 è stato il 19º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 2 settembre 2005, è terminato con la finale del 27 maggio 2006, che ha visto la vittoria finale dei Sale Sharks contro i Leicester Tigers. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori quattro hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Le prime sei classificate della Guinness Premiership accedono alla Heineken Cup; le squadre dal 7º all'11º posto accedono all'European Challenge Cup; l'ultima classificata retrocede in National Division One.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
Le prime quattro della classifica accedono alle semifinali, che si giocano in casa della meglio piazzata.

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2005-2006, da PremiershipRugby.com